Cnidium kraussianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Cnidium kraussianum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
kraussianum